Эскадренные миноносцы типа «Дэринг» может относиться к:
 Эскадренные миноносцы типа «Дэринг» (1893) — тип из двух эсминцев, строившихся для КВМС Великобритании в 1893—1894 годах
 Эскадренные миноносцы типа «Дэринг» (1949) — тип из восьми «больших эсминцев», строившихся для КВМС Великобритании в 1945—1954 годах
 Неофициальное название эскадренных миноносцев типа 45, по имени головного корабля